Александр Александрович Шепелев (; род. 4 июля 1970 года, Горловка, Донецкая область) — украинский политик. Дважды бывший народный депутат Украины 5-го и 6-го созывов.

Биография 
Александр Шепелев родился 4 июля 1970 в Горловке.

В 1993 году окончил Донецкий государственный медицинский институт имени М. Горького по специальности «Стоматология», в 2005 году — Донецкий национальный университет по специальности «Управление персоналом и экономика труда».

 1985—1988 — ученик Горловского медицинского училища.
 1988—1993 — студент Донецкого государственного медицинского института имени М. Горького.
 1992—1993 — эксперт ООО «Элит», г. Донецк.
 1993—1996 — заместитель генерального директора украинско немецкого совместного предприятия «Универсал-Импекс», г. Донецк.
 1997—2005 — президент ЗАО «Европейский банк рационального финансирования», г. Киев.
 2005—2006 — президент Благотворительной организации «Ласточка», г. Киев.

Парламентская деятельность 
Народный депутат Украины 5-го созыва от блока «БЮТ», № 55 в списке.

Народный депутат Украины 6-го созыва от блока «БЮТ», № 55 в списке. В 2010 году исключен из фракции. Перешел во фракцию «Партия регионов». В 2011 покинул ее. Внефракционный.

Был членом Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, также членом Специальной контрольной комиссии ВР Украины по вопросам приватизации.

Примечания

Ссылки 
 Народные депутаты Украины V созыва. Шепелев Александр Александрович 
 Народные депутаты Украины VI созыва. Шепелев Александр Александрович

Литература 
 Кто есть кто в Верховной Раде: Откуда, с кем, когда / Сост. А. Вольф. — Киев: Довира: Газетный комплекс «Интернет — Медиа», 2006. — С. 138.

Выпускники Донецкого медицинского университета
Выпускники Донецкого национального университета
Политики Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва